Slovo kapradina má několik významů:

 Kapradiny (Polypodiophyta) – oddělení kapraďorostů

 Kapradina (rod) (Polystichum)